Autumnimiris är ett släkte av insekter. Autumnimiris ingår i familjen ängsskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ängsskinnbaggar
Autumnimiris